Guillaume es un nombre de varón de origen francés (su equivalente en español es Guillermo) que, en Wikipedia, puede referirse a:

 Charles Édouard Guillaume, un físico suizo, premio Nobel de física en 1920.
 Guillaume Apollinaire, un escritor francés.
 Guillaume Bigourdan, un astrónomo francés.
 Guillaume Canet, un actor francés.
 Guillaume Depardieu, otro actor francés.
 Guillaume Hoarau, un futbolista francés.
 Guillaume Pley, un presentador francés.
 James Guillaume, un pensador anarquista suizo.